«Малыш» () — американский немой семейный фильм 1921 года, первая полнометражная режиссёрская работа Чарльза Чаплина, занявшая второе место по кассовым сборам в 1921 году.

Сюжет 
Мать-одиночка оставляет новорождённого ребёнка в богатом автомобиле в надежде обеспечить ему лучшую жизнь. Тем не менее автомобиль угоняют два бандита. Обнаружив ребёнка на заднем сиденье, они оставляют его между помойных баков на свалке в трущобах.

Ребёнка случайно находит живущий в трущобах Бродяга. Совершенно не представляя, что делать с младенцем, но не желая оставлять его на помойке, он пытается подбросить его в чужую детскую коляску, отдать другим людям, но ничего из задуманного ему не удаётся. В конце концов Бродяга решает отнести ребёнка к себе в мансарду и назвать его Джоном.

Проходит пять лет. Малыш подрос и помогает Бродяге по хозяйству — они вместе зарабатывают на жизнь. Джон разбивает стёкла, а «случайно» оказавшийся рядом стекольщик-Бродяга ставит новые. Так продолжается, пока их не ловит на месте преступления полицейский. Бегство от полиции, драки с местными хулиганами, полуголодное существование — жизнь Бродяги и Малыша нельзя назвать лёгкой, но они отлично понимают друг друга и живут настоящей семьёй, как отец и сын.

Однако вскоре мальчик заболевает. Приглашённый врач обнаруживает, что Малыш не усыновлён и является по сути беспризорником. Он сообщает об этом в «Общество покровительства беспризорных детей», и чиновники под охраной полиции приходят в мансарду Бродяги, силой отбирают у него Джона и увозят в кузове грузовика. Бродяга догоняет автомобиль, почти чудом возвращает Малыша и скрывается с ним в ночлежке.

В это время мать Малыша, ставшая за это время известной актрисой и занимающаяся благотворительностью, помещает в газете объявление: нашедшему её сына обещано вознаграждение. Объявление попадается на глаза хозяину ночлежки, где прячутся Джон и Бродяга. Ночью, когда Бродяга засыпает, хозяин крадёт ребёнка и относит его в полицейский участок.

Проснувшись и не обнаружив Джона, Бродяга бросается искать его, но безуспешно. Измученный, он засыпает на крыльце своей мансарды, двери которой заколочены и опечатаны. Ему снится сон, что он и Малыш умерли и попали в Рай. В Раю всё так же, как и в жизни — те же трущобы, только увитые белыми цветами, те же бродячие собаки, те же бандиты и полицейские, только у всех у них теперь белые балахоны и ангельские крылья. Все ведут себя хорошо, никто Бродягу и Джона не обижает. Впрочем, по недосмотру апостола Петра в Рай проникают черти, которые провоцируют дебош. Ангел-полицейский пытается навести порядок, начинает стрелять и «убивает» Бродягу, отправляя его обратно на Землю.

Бродяга просыпается оттого, что его ухватил за шиворот полицейский. Его бросают в полицейскую машину и везут не в тюрьму, как можно было ожидать, а в какой-то богатый особняк. Здесь его ждут счастливые и благодарные Малыш и его мама.

В ролях 
 Чарльз Чаплин — Бродяга
 Джеки Куган — Малыш-Джон
 Эдна Пёрвиэнс — мать Малыша
 Карл Миллер — отец Малыша, художник
 Лита Грей — ангел-соблазнительница
 Чарльз Рейснер — хулиган
 Эстер Ралстон — девушка в Раю
 Том Уилсон — полицейский
 Альберт Остин — спящий в ночлежке / угонщик
 Генри Бергман — профессор Гуидо, импресарио / толстый горожанин / хозяин ночлежки / апостол Пётр
 Фрэнк Кампо — чиновник из "Общества покровительства беспризорных детей
 Ф. Блинн — шофёр чиновника
 Джек Куган (старший) — карманник в ночлежке / дьявол

Вырезанные эпизоды 
 Бьюла Бейнс — невеста
 Китти Брэдбери — мать невесты
 Джек Куган (старший) — гость на вечеринке

Создание 

Съёмки фильма начались в июле 1919 года. Изначально фильм получил название «Беспризорный» (), однако уже в процессе работы над ним Чарли переименовал его в «Малыш» ().

Приступая к съёмке, Чаплин заявил: «Я хочу создать серьёзный фильм, который под комическими и шутливыми эпизодами скрывал бы иронию и сатиру и вызывал чувство сострадания». Чарли настолько увлёкся съёмками, что нарушил все возможные сроки сдачи работы, и его контракт со студией First National был под угрозой расторжения. Студия все же дала Чарли дополнительное время на завершение фильма, когда увидела процесс съёмок и игру Джеки.

Исполнивший роль Малыша Джеки Куган был сыном актёра варьете Джека Кугана-старшего, который и сам сыграл в фильме несколько ролей. Чарли Чаплин заключил договор с Куганом-старшим, получив тем самым возможность снимать Кугана-младшего.

Съёмки фильма заняли 154 рабочих дня, а ещё 118 рабочих дней потребовалось на его монтаж. Премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 21 января 1921 года. Съёмки фильма были закончены в 1920 году вскоре после развода Чаплина с его первой женой Милдред Харрис, которая пыталась по суду конфисковать в свою пользу отснятый материал. Чаплин вынужден был увезти плёнку со студии в Солт-Лейк-Сити, где, скрываясь от судебных приставов, закончил монтаж фильма. О режиссёрской требовательности Чаплина можно судить по тому, что в готовый фильм вошло менее 2 % отснятого материала — соотношение крайне нехарактерное для кинематографа того времени.

Чаплин снял «Малыша» в рамках договора с компанией First National, который предусматривал создание им восьми двухчастных короткометражных фильмов. Хотя «Малыш» был полнометражным фильмом (6 частей), компания попыталась «зачесть» его как короткометражный и выплатить за него Чаплину втрое меньшую сумму, чем он рассчитывал — 500 тысяч долларов вместо 1,5 миллионов. Не желая принимать эти условия, Чаплин увёз с собой копию фильма и торговался с компанией до тех пор, пока не добился приемлемых для себя условий.

Ассистентом режиссёра (без указания в титрах) выступил актёр А. Эдвард Сазерленд, ставший в будущем довольно известным кинорежиссёром.

Релиз 
«Малыш» шёл в прокате с невероятным успехом и стал вторым по кассовым сборам фильмом 1921 года, уступив первенство фильму Рэкса Ингрэма «Четыре всадника Апокалипсиса» с Рудольфом Валентино.

В 1971 году, за шесть лет до кончины, Чаплин выпустил в прокат обновлённую версию «Малыша» со специально написанным им для фильма музыкальным сопровождением. Музыкальным лейтмотивом фильма стала цитата из Шестой симфонии Чайковского.

Значение 

Фильм стал этапным и для творчества Чаплина, и для всего немого кинематографа. Это был первый полнометражный авторский фильм Чаплина, доказавший, что его стилистика и постановочный подход вполне способны существовать не только в привычном для публики коротком метре. Комедийные эпизоды сочетались в фильме с лирикой, драматизмом сюжета, жёсткой социальной критикой и метафорическими кадрами. Чаплину удалось реалистично показать жизнь городских «низов».

Этим же фильмом Чаплин фактически создал Джеки Кугана как актёра, а также сформировал тематику большинства будущих его фильмов.

«Малыш» стал одним из самых известных произведений Чаплина. В декабре 2011 года фильм включён в Национальный реестр фильмов США, как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение».

Примечания

Литература

Ссылки 

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Немые фильмы США
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1921 года
Фильмы Чарльза Чаплина
Национальный реестр фильмов
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1921 года
Семейные фильмы США
Фильмы о ворах
Фильмы о полицейских